Фи́шер-Ве́пплер () — составная немецкая фамилия. Известные носители:
 Фишер-Вепплер, Вернер — немецкий кёрлингист.
 Фишер-Вепплер, Саша — немецкий кёрлингист.